Corrigia är ett släkte av plattmaskar. Corrigia ingår i familjen Dicrocoeliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Corrigia